

Леб'язька сільська рада — сільське поселення, Далматовський район, Курганська область

Леб'язька сільська рада — сільська рада, Харківська область, Зачепилівський район
 Леб'язька сільська рада — сільська рада, Харківська область, Чугуївський район